Tennis
 Copa Masters masculina 2011 de tennis (ATP World Tour Finals 2011)
 Copa Masters femenina 2011 de tennis (WTA Tour Championships 2011)